Feijoo es un apellido de origen gallego. Puede referirse a las siguientes personas:

 Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), ensayista y escritor benedictino español, figura destacada de la Ilustración española.
 Bernardo Canal Feijóo, escritor argentino.
 Samuel Feijóo (1914-1992), artista cubano.
 Alberto Núñez Feijóo (n. 1961), político español del Partido Popular y senador.
 Perfecto Feijóo Poncet, impulsor de la música tradicional de Galicia.
 Feijoo (apellido), donde se incluyen más personas apellidadas de este modo.